Lisgar bezeichnet:
 John Young, 1. Baron Lisgar, zweiter Generalgouverneur von Kanada
 Lisgar Collegiate Institute, Ottawas älteste High School
 Lisgar (Manitoba), bis 1988 ein Wahlbezirk in Manitoba, Kanada
 Lisgar-Marquette, Wahlbezirk in Manitoba